ASPO est l'acronyme de plusieurs entités :

 Association for the Study of Peak Oil and Gas, une association pour l'étude du pic pétrolier et gazier ;
 Association suisse pour la protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse ;
 Association sportive de préparation olympique Tours, un club omnisports de Tours, en France ;
 About some Precious Oldies, un collectif de musiciens bordelais.
 Asunto-osakeyhtiöitten Polttoaine Osuuskunta (Aspo), un conglomérat d'entreprises de commerce, d'import et de logistique, en Finlande.